Kondoz kan syfta på:

Geografi

Afghanistan 

 Kondoz (provins), 
 Kunduz (provinshuvudstad), Kondoz, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar